Thargelion (sin. po drugiej stronie Gelionu) – równina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Była położona na wschodzie Beleriandu, pomiędzy Ered Luin a Gelionem. Graniczyła na południu (na linii Ascar) z Ossiriandem. Do czasu Dagor Bragollach zamieszkiwali ją Ñoldorowie, którym przewodził Caranthir. Przez pewien czas przebywali tam również Haladinowie. Następnie kontrolę nad Thargelionem przejęli orkowie.

Thargelion to nazwa używana przez Ñoldorów. Sindarowie nazywali tę krainę Talath Rhúnen lub na cześć Caranthira Dor Caranthir (sin. Ląd Caranthira).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Geografia Beleriandu